Женский турнир по водному поло на летней Универсиаде 2011 в Шэньчжэне проходил с 12 по 22 августа с участием 9 сборных команд.

Групповой этап

Группа A

1-й тур 
12 августа 2011

2-й тур 
14 августа 2011

3-й тур 
16 августа 2011

Группа В

1-й тур 
12 августа 2011

13 августа 2011

2-й тур 
13 августа 2011

14 августа 2011

3-й тур 
14 августа 2011

15 августа 2011

4-й тур 
15 августа 2011

16 августа 2011

1/4 финала 
18 августа 2011

1/2 финала за 5—9-е места 
19 августа 2011

Матчи за 7—9-е места 

20 августа 2011

21 августа 2011

21 августа 2011

1/2 финала 
20 августа 2011

Матч за 5-е место 
20 августа 2011

Матч за 3-е место 
22 августа 2011

Финал 
22 августа 2011

Медалисты

См. также 
Водное поло на летней Универсиаде 2011 (мужчины)

Ссылки 
 Ватерпольный турнир на сайте Универсиады 2011

Летняя Универсиада 2011
Водное поло на летних Универсиадах
2011 год в водном поло
Международные соревнования по водному поло в Китае